Урубамба:
 Урубамба — река, протекающая в центральной части Перу
 Урубамба — известна также, как Священная долина инков
 Урубамба — одна из 13 провинций в регионе Куско
 Урубамба — столица провинции Урубамба